Igarapé (water), soort waterstroom in het Amazonegebied
Igarapé (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Igarapé Grande, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Igarapé do Meio, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Igarapé-Açu, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Igarapé-Miri, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará